Шумилов, Иван — известные тёзки:
 Шумилов, Иван Иванович (род. 1938) — русский, шведский композитор, музыкант и педагог.
 Шумилов, Иван Леонтьевич (1919—1981) — советский писатель, поэт, член Союза писателей России.
 Шумилов, Иван Петрович (1919—1987) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.